Избега́ние:
 Избегание — защитный механизм психики, заключающийся в уклонении (отказе, уходе) от ситуаций и источников неприятного воздействия.
 Реакция избегания или избегающее поведение () — род оборонительных реакций, возникающих в ответ на сигнал-предвестник негативно окрашенного эмоционального раздражения, либо действия, направленные на предотвращение такого раздражения. Различают активные и пассивные реакции избегания.
 Избегающее расстройство личности — расстройство личности.